Покуття — історико-географічна область в Україні.
 «Покуття» — футбольний клуб з Коломиї Івано-Франківської області.
 По́куття, також покуть — куток в українській селянській хаті, розміщений по діагоналі від печі, та місце біля нього.